Indiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Indium und Sauerstoff:

Indium(I)-oxid, In2O (nur in Gasphase und Matrix stabil)
Indium(II)-oxid, InO (nur in Gasphase und Matrix stabil)
Indium(III)-oxid, In2O3